LIMC – Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae

Codici
 LIMC – codice aeroportuale ICAO dell'Aeroporto di Milano-Malpensa